

KPA 
 en anglais , c'est-à-dire attaque à texte clair connu,  en cryptanalyse.
 KPA est également le code officiel de la gare de Kensington Olympia, à Londres.

Voir aussi 
 kPa : symbole du kilopascal.